Национальный чемпионат I 1955 () — 53-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1955
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1955 году